Наби́ль Феки́р (; 18 июля 1993, Лион, Франция) — французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Реал Бетис» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.

Клубная карьера 
Первый матч за основную команду лионского «Олимпика» провёл 31 августа 2013 года. Это была гостевая игра против «Эвиана» в рамках 4-го тура чемпионата Франции 2013/2014. Поединок закончился победой хозяев со счётом 2:1. Первый гол за команду забил 27 апреля 2014 года в матче 35-го тура чемпионата Франции. «Лион» на своём поле разгромил «Бастию» со счётом 4:1. В сезоне 2014/2015 был игроком основного состава. Провёл в чемпионате 34 игры, забил 13 голов и сделал 9 голевых передач.

29 августа 2015 года оформил свой первый хет-трик в карьере, это случилось в матче против «Кана». 4 сентября 2015 года, играя в товарищеском матче со сборной Португалии, Фекир получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок колена. 8 апреля 2016 года в матче против «Монпелье», Фекир после семимесячного отсутствия из-за травмы вернулся на поле, заменив Максвела Корне на 86-й минуте матча. Игра закончилась со счетом 0-2 в пользу «Лиона». В сезоне 2015/2016 провёл 9 игр в чемпионате, забил 4 гола. В сезоне 2016/2017 сыграл 32 матча и забил 9 голов в чемпионате. В сезоне 2017/18 сыграл 30 матчей и забил 18 голов в чемпионате.

В июне 2018 года «Ливерпуль» вёл переговоры с «Лионом» о трансфере Фекира, предложив 60 миллионов евро, но стороны не пришли к соглашению. В сезоне 2018/19 сыграл 29 матчей и забил 9 голов в чемпионате.

22 июля 2019 года Фекир перешёл в испанский клуб «Реал Бетис» за 25 миллионов евро.

Карьера в сборной 
У Фекира двойное гражданство: французское и алжирское, однако в итоге он принял решение представлять французскую национальную команду. 14 октября 2014 года сыграл матч за молодёжную сборную Франции в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы среди молодёжных команд 2015. В 2018 году стал победителем чемпионата мира в составе сборной Франции. Сыграл на турнире шесть матчей.

Достижения

Командные 
«Реал Бетис»
 Обладатель Кубка Испании: 2021/22

Сборная Франции
 Чемпион мира: 2018

Личные 
 Кавалер ордена Почётного легиона: 2018

Клубная статистика

Выступления за сборную 

Итого: 25 игр / 2 гола; 17 побед, 5 ничьих, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лиона»

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Реал Бетис»